Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Krajicek era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jan Siemerink.

Jan Siemerink ha battuto in finale 7–6(2), 6–2, Thomas Johansson.

Teste di serie

  Patrick Rafter (quarti)
  Jonas Björkman (primo turno)
  Greg Rusedski (quarti)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

  Richard Krajicek (semifinali)
  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Goran Ivanišević (primo turno)
 N/A (ritirato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1998
ATP Tour 1998